Trifunović je priimek več znanih ljudi:
 Bogdan Trifunović (1933—2007), srbski politik
Duško Trifunović (1933—2006), bosanski književnik
Ilija Trifunović-Birčanin (1877–1943), vodja Narodne odbrane med vojnama, četniški poveljnik
Miloš Trifunović (1871–1951), srbski politik
Miloš Trifunović (*1984), srbski nogometaš
 Mitar Trifunović-Učo (1880—1941/2), srbski revolucionar
 Petar Trifunović (1910—1980), srbski šahovski velemojster
 Sergej Trifunović (*1972), srbski igralec
 Vitomir Trifunović (*1927), srbski skladatelj

Glej tudi 
 priimek Trifunovič  
priimek Trifković

Zunanje povezave